Amerikai Egyesült Államok
Moseley (Kalifornia)
Moseley (Virginia)
 Egyesült Királyság
Moseley (Birmingham)